{{DISPLAYTITLE:ША (паровоз)}}
USATC S160 — военные паровозы типа 1-4-0, выпускавшиеся американскими заводами для поставок на экспорт по ленд-лизу. Эксплуатировались во множестве стран Европы, Африки, Азии, в том числе и в Советском Союзе, а также в самих США. В СССР данные паровозы получили обозначение серии ША (Ш американский).

Паровозы ША на советских железных дорогах 

Во время Второй мировой войны на советских железных дорогах возникла острая необходимость пополнения локомотивного парка. Советские заводы были ещё не готовы для массового выпуска паровозов и тогда в 1943 году был выдан большой заказ американским заводам ALCO и Baldwin на изготовление паровозов серии Е (поставлялись на российские железные дороги ещё во время Первой мировой войны). Однако американские заводы не могли сразу начать их производство, из-за загрузки прочими военными заказами (в том числе и танками). Тогда для быстрого пополнения паровозного парка, был выдан заказ на изготовление 150 паровозов (позже заказ был увеличен до 200 паровозов) типа 1-4-0 с условием, что их изготовление будет закончено до конца этого года. Также одним из условий было то, чтобы у паровоза был минимальный габарит, что позволяло их эксплуатировать на любых железных дорогах мира.

В качестве прототипа был взят паровоз типа 1-4-1, который американские заводы строили в 1918 году для железных дорог Франции. Новые локомотивы относились к так называемым военным паровозам («паровозы без роскоши») — паровозы, построенные с минимальным количеством цветных металлов (в основном бронзы). Помимо материалов, эти паровозы отличались от обычных ещё и более простой, но прочной конструкцией, а при их изготовлении допуски размеров были более свободными. таким образом их производство было дешевле и быстрее. Всего с октября по декабрь 1943 года американские заводы выпустили 200 паровозов типа 1-4-0. На советских железных дорогах эти паровозы получили обозначение серии Ша, что означало: паровоз эквивалентен паровозу серии Ш, но построен на американских заводах. Паровозы завода Baldwin получили номера № 1—90, завода ALCO — № 91—200. Эксплуатировались на Октябрьской, Белорусской, Приволжской, Эстонской и Казанской железных дорогах.

В 1957 году 50 паровозов переделали на колею 1067 мм и отправили для работы на Сахалинскую железную дорогу.

Литература

См. также 
 Транспортный корпус США
 Паровоз Е
 Паровоз Ш

Ленд-лиз в СССР
956
140
S160
S160
S160
S160
Sori2
140
Tr201
Паровозы СССР
S160
140
140U
456.1
Sori2
Паровозы типа 1-4-0
Локомотивы, появившиеся в 1942 году
Паровозы ALCO
Паровозы Baldwin
Узкоколейные паровозы